Шабурово — название населённых пунктов в России:

 Шабурово — посёлок в Солтонском районе Алтайского края.
 Шабурово — село в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Шабурово — село в Каслинском районе Челябинской области.